Kuipers steht für:
 Mount Kuipers, Berg im Viktorialand, Antarktika

Kuipers bzw. Kuijpers ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Kuipers (* 1979), britische Autorin
 André Kuipers (* 1958), niederländischer Astronaut
 Benno Kuipers (* 1974), niederländischer Schwimmer
 Björn Kuipers (* 1973), niederländischer Fußballschiedsrichter
 Cornelis Kuipers († 1784), niederländischer Maler
 Dennis Kuipers (* 1985), niederländischer Rallyefahrer
 Ellen Kuipers (* 1971), niederländische Hockeyspielerin
 Frits Kuipers (1899–1943), niederländischer Fußballspieler
 Harm Kuipers (* 1947), niederländischer Eisschnellläufer
 Jos Kuipers (* 1961), niederländischer Basketballspieler
 Joseph Kuipers (* 1984), US-amerikanischer Cellist und Musikpädagoge
 Karin Kuipers (* 1972), niederländische Wasserballspielerin

 Oedo Kuipers (* 1989), niederländischer Musicaldarsteller
 Reinold Kuipers (1914–2005), niederländischer Autor und Literarhistoriker
 René Kuipers (* 1961), niederländischer Rallyefahrer
 Simon Kuipers (* 1982), niederländischer Eisschnellläufer
 Tjeerd Kuipers (1857–1942), niederländischer Architekt
 Helena Kuipers-Rietberg (1893–1944), niederländische Widerstandskämpferin im Zweiten Weltkrieg
 Henk Kuijpers (* 1946), niederländischer Comiczeichner und -autor
 Pierre Kuijpers (* 1945), niederländischer Dirigent
 Pieter Kuijpers (* 1968), niederländischer Drehbuchautor und Regisseur

Siehe auch:
 Kuypers
 Cuypers
 Kuiper